Az 1932. évi téli olimpiai játékokon az északi összetett versenyszámát február 10-én és február 11-én rendezték meg Lake Placidben. A versenyt a norvég Johan Grøttumsbråten nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyszámban.

Részt vevő nemzetek 
A versenyeken 10 nemzet 33 sportolója vett részt.

Éremtáblázat
(Az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Eredmények 
A 18 km-es sífutás eredménye alapján és a síugrás két ugrása alapján pontszámokat kaptak a versenyzők. Az összesített pontszámok határozták meg a végső sorrendet.

A távolságok méterben, az időeredmények másodpercben értendők.

Sífutás 
A 18 km-es sífutást február 10-én rendezték.

Síugrás 
A normálsáncú síugrást február 11-én rendezték.

* - az ugrás során elesett

Összesítés

Források 

Eszakiösszetett
1932